Александр Лаврентьевич Абрамов () — советский футболист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в Москве. В 1930 году, окончив семилетнюю школу, стал работать на заводе имени М. Калинина слесарем. Играть в футбол начал через три года в третьей команде Всесоюзного профессионального союза работников искусств. В 1934—1937 годах работал на фабрике «Трёхгорная мануфактура имени Дзержинского», где играл за первую сборную фабрики правым полусредним нападающим. После призыва на армейскую службу был направлен в команду Белорусского военного округа «Дом Красной Армии» Смоленск. Перед сезоном 1938 года был переведён в ЦДКА. Дебютировал только во втором круге и в 11 играх забил семь мячей. В следующем сезоне в пяти матчах забил два гола и в июне покинул команду. В одних источниках имеется информация, что остаток сезона Александр Абрамов провёл в тбилисском «Локомотиве», в других, что за «Локомотив» выступал Ашот Абрамов. В 1940 году играл в чемпионате за московские «Металлург» и «Крылья Советов», в аннулированном чемпионате 1941 года провёл девять игр за «Динамо» Минск.

После начала Великой Отечественной войны отказался от эвакуации вместе с «Динамо», записался в действующую армию и стал служить в контрразведке. Находясь в составе войск Брянского фронта в боях под Мценском в феврале 1942 года получил первое ранение. В июне участвовал в боях около станции Студёное, в январе 1943 года получил ранение в ходе Воронежско-Касторненской операции. За проявленную смелость был представлен к ордену Красной Звезды, но награждение не состоялось.

Участвовал в штурме Кёнигсберга.

После окончания войны в 1946—1947 годах играл за коллектив Московского областного совета ДСО «Динамо», в 1947—1952 — в команде Московского военного округа, где и стал работать тренером по окончании Высшей школы тренеров в Москве.

В 1952 году работал тренером в сборной Одесского военного округа. С 1953 года в течение трёх лет — тренер-инструктор спортивно-массового отдела ЦДСА. За совокупные заслуги в развитии футбола получил звание мастера спорта СССР.

В сезоне-1957 стал старшим тренером калининградского «Пищевика». В восьми играх команда одержала две победы, потерпев пять поражений (три из них — крупных), и 25 мая Абрамов был уволен.

Работал тренером в «Трудовых резервах» Липецк (1958), старшим тренером в «Спартаке» Тамбов (1961—1962), тренером в «Спартаке» Орёл (1963).

В 1981 году ушёл на пенсию. Умер в 1987 году.

Военные награды 
 Медаль «За отвагу» (4 ноября 1943) — награждён помощник командира взвода 5-го отдельного стрелкового батальона Управления контрразведки «СМЕРШ» 2-го Прибалтийского фронта старшина Абрамов за проявленную отвагу в бою за станцию Студёное. Пулемётным огнём уничтожил 43 вражеских солдата и офицера.
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985)

Спортивные достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1938
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1939
 Мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 60 лет назад тренером Балтики стал фронтовик

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Металлург» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Балтика»
Тренеры ФК «Спартак» Тамбов
Мастера спорта СССР
Награждённые медалью «За отвагу» (СССР)
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За взятие Кёнигсберга»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»